9 мм РА (9×22Т) — патрон нелетального действия, разработанный на основе гильзы патрона .380 ACP для применения в травматическом оружии, главным образом в самозарядных пистолетах ().

Описание 
Патрон снаряжен шарообразной пулей из резины или пластизоля диаметром от 9,3 до 10 мм и массой от 0,55 до 1,13 г, практически полностью запрессованной в гильзу.

Кинетическая энергия пули 25—160 Дж (в зависимости от модификации патрона и оружия).

Выпускается с тремя типами гильз:
 биметаллические
 латунные
 стальные

и двумя типами капсюля-воспламенителя:
 капсюль Бердана — характерен для отечественного производства гильз (два затравочных отверстия в донце гильзы)
 капсюль Боксера — характерен для гильз зарубежного производства (одно центральное затравочное отверстие в донце гильзы)

Применение 

Используется в гражданском и служебном травматическом оружии:
 револьверах Р1 "Наганыч", Лом-13 и Гроза-Р (02 - 06);
 пистолетах ИЖ-78-9Т, ИЖ-79-9Т, ПМ-Т, П-М17Т, MP-81, Форт-12Р, "Хорхе", Ekol Firat Magnum, Streamer 1014, Streamer 2014 и др.

Производители 

 В России:
 ЗАО Климовский специализированный патронный завод, г. Климовск, Московская обл.
 ЗАО «Техкрим», г. Ижевск
 ОАО «НПЗ», г. Новосибирск
 ООО «ПКП АКБС», г. Нижний Новгород
АО «ТПЗ», г. Тула
 В Украине:
ТОВ «САРА АРМС» | ООО «САРА АРМС» | «SARA ARMS» LLC. г. Одесса патрон «SARA» ( «САРА») кал. 9 мм P.A.
 КНПО «Форт» МВД Украины, г. Винница   патроны " ФОРТ-Т"
 ООО НПП «Эколог», г. Киев   патроны "Терен-3ФП","Терен-3Ф","Терен-3РМ","Терен-3ФР" 
 ООО «ЭРМА-Интер», г. Киев - патроны имеют маркировку «ПНД-9П»
 СП «Шмайсер», г. Вишневый, Киевская обл. патроны "ПС-9"
ООО "Рысь ЮГ" г. Николаев  патроны "РЫСЬ" 
ООО «СОВА ОРУЖЕЙНАЯ» г. Николаев  патроны "СОВА-П" 
© КОМПАНИЯ ZBROIA®  г. Харьков  патроны  "M.A.C." 
 «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» (г. Шостка) в марте 2009 года освоил серийное производство травматических патронов 9 мм РА из направленных на утилизацию патронов 7,62х25 мм ТТ. Патроны имеют маркировку «МАС 9 мм РА»
 В Казахстане:
 ТОО "Анна", г. Алма-Ата. (http://anna.kz/index.php?route=product/category&path=18_45_105)

Государства-эксплуатанты  
  — сертифицирован для использования в гражданском травматическом оружии.
  — сертифицирован для использования в гражданском и служебном травматическом оружии.
  — сертифицирован для использования в гражданском травматическом оружии.

Травматический патрон с резиновой пулей в странах Западной Европы не сертифицирован и запрещён к обороту. Тем не менее, холостые патроны (9 мм P.A.K.) разрешены в европейских странах в качестве боеприпаса к газовым пистолетам.

См. также 
 .380 ME GUM
 10×22Т
 10×23Т
 10×28Т
 10×32Т
 13×45Т
 .45 Rubber

Примечания

Ссылки 
 Свойства круглой резиновой пули патрона 9 мм P.A.
 Виды патронов 9 мм РА производства ЗАО КСПЗ
 Виды патронов 9 мм РА производства ООО ПКП АКБС
 Патроны ЗАО Техкрим
 Патроны 9 мм РА производства ОАО НПЗ
 Замедленная съёмка полёта резиновой пули
 Патроны КНПО Форт

Травматические патроны
Патроны центрального воспламенения
Патроны без выступающей закраины

РА